María Benedicta de Braganza (en portugués, Maria Benedita de Bragança; Lisboa, 25 de julio de 1746-ibidem, 18 de agosto de 1829) fue una infanta portuguesa, la hija menor del rey José I de Portugal y de su esposa, la infanta española Mariana Victoria de Borbón.

Biografía 
María Benedicta nació en Lisboa; fue nombrada así en honor del papa Benedicto XIV. Ella era de una buena educación. Se educó en la música por Davide Perez (compuso la ópera Alessandro nela Indie) y en la pintura por Domingos Sequeira: un panel compuesto por ella y su hermana aún se pueden ver en la Basílica de la Estrella. 

El 21 de febrero de 1777 se casó con su sobrino, José, heredero del trono de Portugal, al ser hijo mayor de su hermana y futura reina, María I. María Benedicta y José no tuvieron hijos, sin embargo ella tuvo dos abortos naturales: en primer lugar en 1781 y en segundo lugar en 1786. Tres días después de su boda, el padre de Benedicta, el rey José, murió y María le sucedió como reina. José se convirtió en el nuevo príncipe de la corona, otorgándole los títulos de príncipe de Brasil y duque de Braganza. Benedicta se convirtió en la princesa de la corona con el título de princesa del Brasil.

El 11 de septiembre de 1788, su esposo José murió y se convirtió en María Benedicta, princesa viuda de Brasil, como sería conocida el resto de su vida. En contraste con otras viudas, que fundaron conventos e iglesias, ella eligió fundar el Hospital Militar el 25 de julio de 1827 que luego se convertiría en el Asilo de Inválidos Militares de Runa. Ella siguió a la familia real en su exilio a Brasil en 1807, y volvió con ellos en 1821.

María Benedicta murió en Lisboa y está enterrada en el Panteón de los Braganza, en el Monasterio de San Vicente de Fora. Fue la última nieta superviviente del rey Juan V de Portugal.

Distinciones honoríficas 
  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Reino de España).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Infantes de Portugal del siglo XVIII (casa de Braganza)
Príncipes de Brasil
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Infantes de Portugal del siglo XIX (casa de Braganza)
Duquesas consortes de Braganza
Duquesas consortes del siglo XVIII